

Cinema
Il pericolo è il mio mestiere – film statunitense del 1975 diretto da Claude Makovski
Stunts, il pericolo è il mio mestiere (Stunts) – film statunitense del 1977 diretto da Mark L. Lester

Televisione
Thrill Seekers - Il pericolo è il mio mestiere (Thrill Seekers) – serie televisiva statunitense trasmessa a partire dagli anni settanta
Il pericolo è il mio mestiere (Danger Theatre) – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1993
Il pericolo è il mio mestiere – serie televisiva a cartoni animati
Lupin - Il pericolo è il mio mestiere – special televisivo tratto dall'anime Lupin III

Musica
Il pericolo è il mio mestiere – singolo degli Aram Quartet del 2009